Legend (leyenda en idioma inglés) puede referirse a:

 Legend, álbum de grandes éxitos de Bob Marley and the Wailers;
 Legend, película fantástica de 1985 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Tom Cruise y Mia Sara;
Legend, banda sonora de 1986 de la película dirigida por Ridley Scott;
 Legend, película de 2015 escrita y dirigida por Brian Helgeland, basada en el libro The Profession of Violence de John Pearson;
Legend, álbum de Abigail Williams;
Legend of the Seeker, serie de televisión estadounidense basada en los dos primeros libros de la saga «La espada de la verdad»;